

Сарибельський сільський округ — сільський округ, Самарський район, Східноказахстанська область
 Сарибельський сільський округ — сільський округ, Панфіловський район, Жетисуська область